Selman ist der Name von:
 Selman (Gattung); einer Gattung der Grabwespen

Selman ist der Familienname folgender Personen:
 Bart Selman, US-amerikanischer Informatiker

 Rúben Selman (* 1963), chilenischer Fußballspieler
 Selma Selman (* 1991), bosnisch-herzegowinische Künstlerin und Aktivistin
 Shakera Selman (* 1989), barbadische Cricketspielerin der West Indies

Siehe auch:
 Sellmann